

События

Римская империя 
 Император: Нерон; консулы: Публий Марий и Луций Афиний Галл (оба — плебеи); консулы-суффекты: Квинт Манлий Анхарий Тарквиций Сатурнин (патриций), Публий Петроний Нигер, Квинт Юний Марулл и Тит Клодий Эприй Марцелл (все — плебеи); претор: Антистий Сосиан.
 Охлаждение Нерона к Сенеке.
 Под руководством префекта преторианцев Тигеллина начались преследования и казни сенаторов. Казнены сенаторы Плавт и Сулла.
 Нерон изгнал Октавию по обвинению в бесплодии и женился на Поппее.
 Свадьба Нерона и Поппеи Сабины, время действия оперы «Коронация Поппеи»
 Февраль — землетрясение в Южной Италии. Частичное разрушение Помпей и Геркуланума.
 Иудейский первосвященник Анан Младший.
 Синедрион приговорил к смерти св. Иакова (брата Господня)
 Наместник Иудеи Луций Альбин (по 64 год).
 Династия Аршакидов в Армении (по 428 год).
 Царь Армении Тиридат I, брат Вологеза I (вторично, по 90 год).

Родились 
 Плиний Младший

Скончались 

 9 июня — Клавдия Октавия — императрица-консорт Римской империи (54—62), первая жена Нерона, убита в ссылке по его приказу.
 24 ноября — Персий — римский поэт, автор книги сатир.
 Иаков — апостол от семидесяти, первый епископ Иерусалима, казнён в Иерусалиме
 Марк Антоний Паллант — римский вольноотпущенник, доверенное лицо императоров Клавдия и Нерона, казначей империи, казнён по приказу Нерона
  — римский государственный деятель, казнён по приказу Нерона
 Секст Афраний Бурр — префект претория.
 Фавст Корнелий Сулла Феликс — древнеримский политический деятель, сенатор, консул Римской империи 52 года, убит в ссылке по приказу Нерона.

См. также

Примечание